Monodella är ett släkte av kräftdjur. Monodella ingår i familjen Monodellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Monodella